Kind steht für:
 Kind, Mensch im Lebensabschnitt der Kindheit
 Kind, Nachkomme eines Menschen, siehe Verwandtschaftsbeziehung #Kinder
 Kind (Familienname), Bei- und Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Kind, anders für Kend, äthiopische Längeneinheit
 Kind Hörgeräte, deutsches Unternehmen
 Ein Kind, Erzählung von Thomas Bernhard (1982)

KIND steht für:
 Indianapolis International Airport, Flughafen in Indiana, Vereinigte Staaten (ICAO-Code)

K_ind steht für:
 K_ind/K_net, österreichisches Forschungsprogramm, siehe COMET – Competence Centers for Excellent Technologies #Geschichte

Siehe auch:
 Das Kind
 Kindt
 Kint
 Kid
 The Kid

KIND